Barão de Antonina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barão de Antonina (ort), São Paulo, 
 Barão de Antonina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar